Die Taroii Open de Tênis 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. April 2013 in Itajaí, Brasilien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. April bis 8. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Axel Michon
 Máximo González
 Jozef Kovalík
 André Ghem

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Itajaí